Fabio Wolfinger (1996) – calciatore liechtensteinese
 Mario Wolfinger (1982) – ex calciatore liechtensteinese
 Sandro Wolfinger (1991) – calciatore liechtensteinese